Ле́типеа () — деревня в волости Виру-Нигула уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония.

География 
Расположена на берегу Финского залива. Расстояние до уездного центра — города Раквере — 24 км, до волостного центра — посёлка Виру-Нигула — 12 км. Расстояние до города Кунда — 7 км. Высота над уровнем моря — 29 м.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 17 человек, все — эстонцы.

Численность населения деревни Летипеа:

* По данным Регистра народонаселения по состоянию на 1 января 2020 года

История 
Впервые деревня была упомянута в 1425 году (Ledegempe). В письменных источниках 1648 года упоминается Leddepee, 1726 года Lettipaeh.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1867 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, населённый пункт обозначен как Летипэ.

8 августа 1976 года на территории деревни произошёл конфликт между отдыхавшими там работниками газовой промышленности Эстонии и советскими пограничниками, в результате которого погибли 8 человек (в том числе убийца).

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с Летипеа была объединена деревня Раннакюла (Rannaküla, в 1945 году упомянута как Ranna).

Достопримечательности 
В деревне Летипеа, на границе моря и суши, находится ледниковый валун — камень Эхалкиви (также Летипеа Сууркиви, Линнукиви, Вельястекиви). Его охват составляет 49,6 м, высота 7,6 м. Пегматит яйцевидной формы и розоватого цвета. Прибрежный ориентир для мореплавателей древности. По своему наземному объёму (930 кубометров) является одним из самых больших в стране, уступая только валуну Кабеликиви в деревне Мууга волости Виймси.

На границе деревни Летипеа находится другой природоохранный объект — ледниковый валун Тагакюла Сууркиви (охват 28,2 м, высота 4,5 м). Оба валуна охраняются государством с 1937 года.

На побережье моря расположен природный парк Летипеа.

В лесополосе возле дороги, ведущей к маяку, находится могила советского война, павшего во время Великой Отечественной войны — Ивана Васильевича Бенина (погиб 23 августа 1941 года).

Галерея

См. также 
 Расстрел в Летипеа

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэне-Вирумаа